Abelsporidae är en familj av svampar. Abelsporidae ingår i ordningen Microsporida, klassen Microsporea, divisionen Microspora och riket svampar.

Källor

Svampar
Abelsporidae